Ronald Smith (1922–2004) – brit zongoraművész, zeneszerző
 Ronald Smith (1944–2011) – brit ökölvívó, olimpikon
Hasonló néven
 Ronnie Ray Smith (1949–2013) – olimpiai bajnok amerikai atléta, rövidtávfutó